Хермес () може да се отнася за:

 Хермес, древногръцки бог, син на Зевс
 Хермес Трисмегист, откривател на алхимията в митологията
 Хермес от Далмация, апостол, епископ на Далмация (1 век)
 Свети Хермес († ок. 115 в Рим), градски префект на Рим (2 век)
 Хермес, модна фирма в Париж
 (69230) Хермес, астероид
 Хермес, българско издателство от Пловдив, осн. 1991 г.
 Хермес с детето Дионис, древногръцка статуя на Праксител